Emma – cantante britannica, conosciuta anche come Emma Booth (all'anagrafe Emma Louise Booth)
 Emma Booth – attrice e modella australiana
 Emma Booth – esponente dell'Esercito della Salvezza